Bengkulu (provincie), een provincie van Indonesië, gelegen op Sumatra
 Bengkulu Selatan, een regentschap in de provincie Bengkulu
 Bengkulu Tengah, een regentschap in de provincie Bengkulu
 Bengkulu Utara, een regentschap in de provincie Bengkulu
 Bengkulu (stad), de hoofdplaats van deze provincie
 Bengkulu (taal), een Indonesische taal